Jüdischer Friedhof Friedrichstadt steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Friedrichstadt)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Friedrichstadt)